Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2016 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 En double dames, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic remportent leur  du Grand Chelem en battant Ekaterina Makarova et Elena Vesnina, vainqueurs de l'édition 2013, (6-3, 2-6, 6-4). Elles succèdent ainsi 45 ans après à Gail Sherriff et Françoise Dürr, la dernière paire française à avoir remporté ce tournoi. Il s'agit de leur  et  en double respectif.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2016